

Дани сећања 

1120-е пне.

fr:1124 av. J.-C.